Шлемов — русская фамилия. Известные носители:

 Шлемов, Анатолий Фёдорович (1949—2018) — начальник управления кораблестроения ВМФ, вице-адмирал, сын Ф. С. Шлемова.
 Шлемов, Всеволод Владимирович (1932—2021) — советский и украинский кинооператор-постановщик комбинированных съёмок.
 Шлемов, Николай Тихонович (1908—1969) — Герой Советского Союза.
 Шлемов, Фёдор Степанович (1914—2002) — учёный в области прочности и боевой защиты кораблей, заслуженный деятель науки и техники России, капитан 1 ранга.